Оганес Погосян: Погосян, Оганес Грачьевич (род. 1967) — советский футболист.
 Погосян, Оганес (род. 1997) — армянский футболист.